España steht für:
 Spanien in der Landessprache
 Automóviles España, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 España (Tageszeitung), eine von 1938 bis 1971 in Tanger publizierte Tageszeitung in spanischer Sprache
 España (Walzer), einen Walzer von Émile Waldteufel

Personen:
 Crisanto España (* 1964), venezolanischer Boxer
 Ernesto España (* 1954), venezolanischer Boxer
 Jesús España (* 1978), spanischer Leichtathlet
 Lucio España (1971–2005), kolumbianischer Fußballspieler
 Miguel España (* 1964), mexikanischer Fußballspieler
 Trini España (1937–2009), spanische Flamenco-Tänzerin
Siehe auch:
 Monte España